Катар-Юрт или Катыр-Юрт () — село в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики.

Административный центр Катар-Юртовского сельского поселения.

География 
Село расположено в междуречье рек Шалажа и Нетхой, в 3 км к юго-востоку от районного центра Ачхой-Мартан и в 30 км к юго-западу от города Грозный.

Ближайшие населённые пункты: на северо-востоке — сёла Шаами-Юрт и Валерик, на северо-западе — райцентр Ачхой-Мартан, на юге — село Шалажи, на юго-востоке — село Гехи-Чу, на юго-западе — село Янди, на западе — село Бамут, на востоке — село Гехи.

История 
Существует зафиксированное чеченским краеведом А. С. Сулеймановым предание, согласно которому из Цеча-Ахки часть жителей переселилась немного западнее — ближе к Верхнему Алкуну, и основало здесь селение Катаргаштие (чеч.-инг. КатаргаштIие), но из-за «земельного голода» они выселились на плоскость и основали здесь новое село — Катар-Юрт.

В 1944 году, после депортации чеченцев и ингушей и ликвидации Чечено-Ингушской АССР, селение Катыр-Юрт было переименовано в Тутово. В 1958 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР селение Тутово было переименовано в Катыр-Юрт.

Во время Второй чеченской войны, с 4 по 7 февраля 2000 года, село бомбила российская авиация. В результате, по разным данным, было убито от 46 до 167 человек более половины из которых были мирными жителями. В решении от 2 декабря 2010 года Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 1.720.000 € жертвам бомбардировки Катыр-Юрта — 29 заявителям в компенсацию за их раны или смерть близких.

Население

Примечания

Литература 
 

Катар-Юрт